Семе́йство Кибе́лы — группа астероидов во внешней части пояса астероидов. Астероиды этого семейства находятся на орбитах с большими полуосями, лежащими в промежутке 3,27 — 3,7 , эксцентриситетом менее 0,3 и наклонением менее 25°.

Семейство названо в честь крупнейшего своего представителя — астероида (65) Кибела, открытого в 1861 году.

Крупнейшие астероиды этого семейства

См. также 
 Семейство астероидов
 Астероиды, сближающиеся с Землёй
 Троянские астероиды
 Дамоклоиды
 Кентавры
 Аполлоны
 Амуры
 Атоны

Кибелы